wxFormBuilder — инструмент быстрой разработки графической оболочки приложений, на основе wxWidgets. Генерирует код для языков программирования C++, Lua, Python, PHP и XRC (XML Resource), однако полученный код нельзя редактировать прямо в программе.

Аналоги 
 wxDev-C++
 wxSmith
 DialogBlocks
 wxDesigner
 VisualWx
 wxForms для Delphi/C++ Builder
 Сравнение программ

Пользовательский интерфейс 
 Что видишь, то и получишь (WYSIWYG)
 Простой и понятный дизайн
 Возможность добавления собственных элементов управления
 Мастер для создания унаследованного класса

Обработчик событий 
 Использование метода Connect() или таблицы событий
 Возможность добавлять собственные обработчики событий для большинства элементов управления
 Легко добавлять события через внешние XML-файлы

Доступные элементы управления

См. также 
 RAD
 wxDev-C++
 wxWidgets

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Проект на SourceForge.net

RAD
Свободные инструменты для разработки программного обеспечения
Кроссплатформенное программное обеспечение
WxWidgets